Hear My Cry — дебютный студийный альбом британской певицы и диск-жокея (DJ) Sonique, выпущенный 15 февраля 2000 года. Только в Великобритании было продано более полумиллиона его копий.

Список композиций 
 «It Feels So Good»
 «I Put a Spell on You»
 «Are You Ready?»
 «Cold and Lonely»
 «Drama» (совместно с Келвином Ричардсоном)
 «Move Closer»
 «Can’t Get Enough»
 «Hear My Cry»
 «Empty (Hideaway)»
 «Love Is on Our Side»
 «Sky»
 «Learn to Forget»
 «It Feels So Good (Can 7 Soulfood Club Mix)»
 «Sky (Sonique Remix)»

Продажи

Чарты

Примечания 

Альбомы 2000 года
Дебютные альбомы 2000 года
Альбомы электронной музыки
Альбомы Великобритании